
Termin -{NAF}- ima više značenja.

 -{NAF}-, ili Interleukin 8 (-{IL-8}-), je citokin koga proizvode makrofage i nekoliko drugih ćelijskih tipova.
 -{NaF}- hemijska formula natrijum fluorida.